Mouna Elhaimoud (en árabe, منى الحيمود Tanger, 27 de julio, conocida como Mouna El Haimoud, es una periodista y presentadora de origen marroquí. Actualmente presenta el telediario de las nueve de la noche, en MBC en Dubái. Esporádicamente realiza entrevistas para MBC en árabe e inglés.

Carrera profesional 

Mouna ElHaimoud nació en Marruecos, y se mudó a Madrid cuando era joven acompañada por su familia. En Madrid trabajó como presentadora de informativos en Telemadrid. Durante cuatro años presentó "Telenoticias Sin Fronteras" siendo la única periodista de origen árabe en la cadena pública. Más tarde decidió realizar sus estudios universitarios en Inglaterra y se licenció en comunicación periodística en Londres. Después de graduarse eligió Los Emiratos Árabes Unidos como su próxima parada. En Dubái trabajó en varias cadenas entre ellas la cadena estatal Dubái TV, CNBC Arabia y actualmente presenta las noticias en la cadena Saudi MBC. 

En 2008 su programa "Telenoticias Sin Fronteras" fue premiado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión como mejor programa de informativos en España.

Etapa en la Cadena MBC 

En 2014, MBC contrató a Mouna ElHaimoud para presentar los informativos de las nueve. Además de su trabajo como presentadora realizó entrevistas a varios políticos y personajes públicos entre ellos Ban Ki Moon el Secretario General de Naciones Unidas y el Primer Ministro Egipcio Ibrahim Mehleb.

Etapa en la Cadena CNBC Arabia 

Durante los dos años que trabajó en CNBC Arabia en Dubái como reportera y presentadora, Mouna entrevistó a varios ministros de diferentes países. En Los Emiratos Árabes Unidos entrevistó al Ministro de Exteriores, Ministro de Economía, Ministro de Energía, Ministro de Sanidad, y Ministro de Medio Ambiente. Además de entrevistar a Ministros de Hacienda y Ministro de Energía y Comercio en Chipre, también a los Ministros de Turismo en Kurdistán e Iraq, además del príncipe heredero de Dinamarca, entre otros. 

Ha cubierto los eventos más destacados en Dubái y Abu Dhabi como Dubai AirShow, Government Summit, Gitex, Gulfood, ِArab Health, Dubai MotorShow, CityScape, Abu Dhabi Air Expo, entre otros.

Además de realizar entrevistas y reportajes en el norte de Iraq, Erbil la capital de Kurdistan. También en Jordania, y precisamente en el campo de refugiados Sirios de Zaatari.

Educación  

Se graduó en comunicación periodística en la universidad de East London. University of East London (UEL) Su proyecto de graduación fue un programa piloto que se rodó íntegramente en Casablanca, Marruecos...

Referencias 

Periodistas de Madrid
Periodistas de televisión de España
Presentadores de televisión de España
Presentadores de televisión de Madrid
Nacidos en Tánger